Баранка Бехуко има више значења:

 Баранка Бехуко (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранка Бехуко, Какситепек Вијехо (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику